

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Asw“ beginnt.

Asw 



Aswa 
 Aswani, Ala al- (* 1957), ägyptischer Schriftsteller und Zahnarzt

Aswe 
 Aswell, James Benjamin (1869–1931), US-amerikanischer Politiker
 Aswell, Mary Louise (1902–1984), US-amerikanische Schriftstellerin

Aswy 
 Aswynn, Freya (* 1949), niederländische Autorin und Musikerin